Рошфо́р-ан-Івлі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на південний захід від Парижа, 27 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 370 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 961,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету

 Рошфор-ан-Івлін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Рошфор-ан-Івлін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін